Cravinho ist der Familienname folgender Personen:

 João Cravinho (* 1936), portugiesischer Politiker (PS), MdEP
 João Gomes Cravinho (* 1964), portugiesischer Politiker und Diplomat